

Musica 
Flow – nel rapping, tonalità sillabica nella costruzione del verso
Flow – album dei Conception del 1997
Flow – album di Foetus del 2001
Flow – album dei Villa del 2002
Flow – album di Jamil del 2023
Flow – gruppo musicale giapponese

Videogiochi 
flOw – è un videogioco indie del 2006

Altro 
Flow – in psicologia, stato di attenzione continua durante un'attività finalizzata
Flow – personaggio DC Comics, membro dell'International Ultramarine Corps, poi rinominatosi come Glob